Shanghai Masters bezeichnet:

 Shanghai Masters (Snooker), Snookerturnier
 Shanghai Masters (Tennis), Tennisturnier